Московский аэроклуб может означать следующие учебные заведения для изучения лётного дела, существовавшие в городе Москве:

 Первый Московский аэроклуб
 Второй Московский аэроклуб
 Третий Московский аэроклуб 
 Московский аэроклуб Осоавиахима 
 Московский аэроклуб Метростроя